Addicted to You – singolo di Utada Hikaru del 1999, dall'album Distance
 Addicted to You – singolo di Shakira del 2012, dall'album Sale el sol
 Addicted to You – singolo di Avicii del 2013, dall'album True